Петион — фамилия:

 Петион, Александр (2 апреля 1770 — 29 марта 1818) — один из первых президентов Гаити.
 Петион де Вильнев, Жером (3 июня 1756, Шартр — июнь 1794, близ Сент-Эмильена) — деятель Великой французской революции, жирондист.